Группа армий «Центр» () — оперативно-стратегическое объединение войск вермахта во время Второй мировой войны, самая мощная из трёх групп армий нацистской Германии, сосредоточенных для нападения на СССР по плану «Барбаросса». Нанесла поражение советскому Западному фронту в Белостокско-Минском сражении и Смоленском сражении.

История 
Группа армий «Центр» развёртывалась на центральном участке наступления немецких войск против Советского Союза. По первоначальному плану должна была разгромить советские войска в Белоруссии, затем наступать на Москву.

К вечеру 24 июня 1941 года штаб группы армий «Центр» в своем боевом донесении сообщал: «Оценка обстановки: Данные авиаразведки и характер боев позволяют установить, что в котле Белосток, Волковыск еще находятся значительные силы  противника, которые  разделились на отдельные  группы и в большинстве своем сильно потрепаны. Уже два дня противник, подвергавшийся воздействию  со стороны нашей авиации, отходит в восточном направлении. Он производит атаки во все стороны  с целью облегчить свое положение. Из этих атак наиболее значительная ведется с полудня в районе юго-западнее и южнее Гродно. Со взятием  переправ через реку Шара у Слонима противнику отрезан важнейший путь отхода на восток».

10 июля 1941 года войска группы армий «Центр» силами 2-й танковой группы из района Шклова и 3-й танковой группы из района Витебска нанесли два мощных удара в направлении Ельни и Духовщины, стремясь окружить большую группировку советских войск в районе Смоленска. Началось грандиозное Смоленское сражение.

30 июля 1941 года перешла к обороне после решения Гитлера остановить наступление на Москву и повернуть танковую группу Гудериана на Киев. Танковая группа Гота была направлена на север, в направлении Ленинграда.

После окончания боев за Киев (30 сентября) армия возобновила наступление на Москву.

1 октября 1941 года в рамках операции «Тайфун» 2-я танковая группа Гудериана группы армий «Центр» прорвала на своём центральном участке оборону 13-й армии Брянского фронта А. И. Ерёменко на всю глубину и продвинулась на 60 км. 1 октября 24-й мотокорпус занял Севск.

Из-за сопротивления советских войск, неподготовленности к действиям при низких температурах, была остановлена на ближних подступах к советской столице и потерпела тяжёлое поражение (смотри Московская битва).
 
8 января 1942 года без оперативной паузы после контрнаступления началась Ржевско-Вяземская операция — завершающий период битвы под Москвой. 
В операции участвовали Калининский, Западный при содействии Северо-Западного и Брянского фронтов. Цель её состояла в том, чтобы разгромить главные силы группы армий «Центр».

В июле 1942 года успешно провела операцию «Зейдлиц», в которой были разгромлены и фактически перестали существовать советские 39-я армия и 11-й кавалерийский корпус.

В 1943 году в ходе операции «Цитадель» вела неудачное наступление на северном фасе Курской дуги.

Летом 1944 года была разгромлена в Белоруссии (см. Операция «Багратион»).

26 января 1945 переименована в Группу армий «Север». В свою очередь, название Группа армий «Центр» перешло Группе армий «А» (командующий — генерал-полковник Фердинанд Шёрнер).

Командующие 

 генерал-фельдмаршал Федор фон Бок (лето 1940 г. — 18.12.1941)
 генерал-фельдмаршал Гюнтер фон Клюге (19.12.1941 — 28.10.1943)
 генерал-фельдмаршал Эрнст Буш (29.10.1943 — 27.6.1944)
 генерал-фельдмаршал Вальтер Модель (28.6.1944 — 16.8.1944)
 генерал-полковник Георг Райнхардт (17.8.1944 — 17.1.1945)
 генерал-фельдмаршал Фердинанд Шёрнер (18.1.1945 — 8.5.1945)

Состав

22 июня 1941 
 4-я полевая армия — генерал-фельдмаршал Гюнтер фон Клюге
 9-я полевая армия — генерал-полковник Адольф Штраус
 2-я танковая группа — генерал-полковник Гейнц Гудериан
 3-я танковая группа — генерал-полковник Герман Гот
 2-й воздушный флот — генерал-фельдмаршал Альберт Кессельринг
 Резерв группы армий — штаб 53-го армейского корпуса (Вайсенбергер), штаб 2-й Армии (фон Вейхс), 293-я пехотная дивизия (фон Оберниц)
Пехотные дивизии танковых групп после первого дня войны были переподчинены штабам Армий.

На 22 июня 1941 общая численность — 1 453 200 солдат и офицеров (50 дивизий), 1700 танков, 900 самолетов, свыше 12 000 орудий. 
На январь 1945 общая численность составляла менее 400 000 солдат и офицеров.

30 июня 1941 
 4-я полевая армия — генерал-фельдмаршал Гюнтер фон Клюге в составе:
 2-я танковая группа — генерал-полковник Гейнц Гудериан
 3-я танковая группа — генерал-полковник Герман Гот
 2-я полевая армия — генерал-полковник Максимилиан фон Вейхс
 9-я полевая армия — генерал-полковник Адольф Штраус

12 августа 1942 
 2-я танковая армия
 4-я полевая армия
 3-я танковая армия
 9-я полевая армия
 Командование тыловой зоны группы армий «Центр»

22 декабря 1942 
 2-я танковая армия
 4-я полевая армия
 3-я танковая армия
 9-я полевая армия
 Командование тыловой зоны группы армий «Центр»

7 июля 1943 
 2-я полевая армия
 4-я полевая армия
 2-я танковая армия
 9-я полевая армия
 3-я танковая армия
 Командование тыловой зоны группы армий «Центр»

15 июня 1944 
 2-я полевая армия
 4-я полевая армия
 9-я полевая армия
 3-я танковая армия
 Командующий войсками вермахта в Белоруссии

После завершения Белорусской наступательной операции костяк группы армий «Центр» был разгромлен, и она фактически перестала существовать как единое целое, хотя формально существовала до конца войны.

12 марта 1945 
 1-я танковая армия
 17-я полевая армия
 4-я танковая армия

В культуре 
Владимир Высоцкий для спектакля театра на Таганке «Павшие и живые» в середине 1960-х годов написал песню «Солдаты группы „Центр“»:
По выжженной равнине —
За метром метр —
Идут по Украине
Солдаты группы «Центр».

На самом деле для наступления в 1941 году на Украине была задействована группа армий «Юг», а группа «Центр» действовала в основном в Белоруссии, Смоленской области и в направлении Москвы. Однако входившие в состав группы танковые части Гудериана участвовали в Киевском сражении. Сам Высоцкий объяснял своё решение фонетическими предпочтениями, так как слово «центр» напоминало звук оружейного затвора.

См. также 
 Список командующих германскими группами армий в ходе Второй мировой войны

Примечания

Литература 
 
 
 Werner Haupt:
 Bildchronik der Heeresgruppe Mitte, Podzun-Pallas Verlag, ISBN B-0000B-RHY-4
 Heeresgruppe Mitte, Podzun-Pallas Verlag, ISBN B-0000B-RHY-6
 Rolf Hinze: Der Zusammenbruch der Heeresgruppe Mitte im Osten 1944, Motorbuch Verlag, ISBN 3-87943-681-9
 Franz Kurowski:
Die Heeresgruppe Mitte 1942/1943, Podzun-Pallas Verlag, ISBN 3-7909-0376-0
 Heeresgruppe Mitte, Podzun-Pallas Verlag, ISBN 3-7909-0748-0

Ссылки 
 Lexikon der Wehrmacht. Heeresgruppe Mitte 

Центр
Воинские части и формирования, созданные в 1940 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1945 году